Příjmení Ševčuk () nosí více významných osobností:

 Andrij Ševčuk (* 1985) – ukrajinský fotbalový útočník
 Jevgenij Vasiljevič Ševčuk (* 1968) – podněsterský politik ukrajinské národnosti a druhý prezident mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republiky
 Jurij Ševčuk (* 1957) – ruský zpěvák a hudebník, lídr rockové kapely DDT
 Svjatoslav Ševčuk (* 1970) – ukrajinský arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve a Vyšší archieparcha Kyjevsko-Halyčský
 Valerij Ševčuk (* 1939) – současný ukrajinský prozaik